Szeroka Kopa – wzniesienie  w południowo-zachodniej Polsce, w Górach Bialskich, w Sudetach Wschodnich.
 Szeroka Kopa – wzniesienie  w południowo-zachodniej Polsce, w Masywie Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich.
 Szeroka Kopa – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich